

Кемпно — місто в Кемпінському повіті Великопольського воєводства
 Кемпно — гміна в Кемпінському повіті Великопольського воєводства
 Кемпно — село в гміні Слупськ Слупського повіту Поморського воєводства
 Кемпно — село в гміні Добжани Старгардського повіту Західнопоморського воєводства